Montenero ima više značenja:
 Montenero (Bijela)
 Montenero d'Orcia
 Montenero (Peruđa)
 Montenero (Terni)
 Montenero (Trevizo)